
Molekulska formula -{C6H6N2O}- se može odnositi na:

 Nikotinamid
 Izonikotinamid